Капита́н Аме́рика может означать:

Персонажи 
 Капитан Америка — супергерой из комиксов Marvel.
 Сэм Уилсон — персонаж медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel», со временем принявший звание «Капитан Америка».

Кино 
 «Капитан Америка» (1944) — в главной роли Дик Пурселл.
 «Капитан Америка» (1979) — в главной роли Рэб Браун.
 «Капитан Америка 2: Слишком скорая смерть» (1979) — в главной роли Рэб Браун.
 «Капитан Америка» (1990) — в главной роли Мэтт Салингер.
 «Первый мститель (оригинальное название — Капитан Америка: Первый мститель)» (2011) — в главной роли Крис Эванс.
 «Первый мститель: Другая война (оригинальное название — Капитан Америка: Зимний солдат)» (2014) — в главной роли Крис Эванс.
 «Первый мститель: Противостояние (оригинальное название — Капитан Америка: Гражданская война)» (2016) — в главной роли Крис Эванс.
 «Капитан Америка: Новый мировой порядок» (2024) — в главной роли Энтони Маки.